ANSYS CFX, software commerciale della ANSYS per fluidodinamica computazionale
CrossFire X, tecnologia per schede video sviluppata da AMD
CFX, sigla dei Fratelli di San Francesco Saverio